Tanah Laut ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 350.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tanah Laut ist Pelaihari.

Geographie 
Tanah Laut liegt im Süden der Provinz Kalimantan Selatan an der Südküste Borneos. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Banjar und Tanah Bumbu, sowie an die kreisfreie Stadt Banjarbaru. Der restliche Teil von Tanah Laut wird von der Javasee umschlossen, in die der Regierungsbezirk als Zipfel hineinragt. Administrativ unterteilt sich Tanah Laut in 11 Distrikte (Kecamatan) mit 135 Dörfern, davon 130 Desa und 5 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Tanah Laut 348.226 Menschen, 177.580 Männer und 170.646 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 96 Personen pro Quadratkilometer. Circa 98 Prozent der Einwohner sind Muslime, 1,5 Prozent Christen und 0,5 Prozent Hindus. Daneben gibt es noch vereinzelt Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)